Каливия — греческий топоним. Может означать:
 Каливия-Торику — город в Восточной Аттике.
  — село в Этолии и Акарнании.
 Каливия (Амальяс) — село в Элиде.
 Каливия (Амфилохия) — село в Этолии и Акарнании.
 Каливия (Аркадия) — село в Аркадии.
 Каливия (Вартоломьон) — село в Элиде.
  — село в Янине.
  — село в Кардице.
 Каливия (Каристос) — село на Эвбее.
 Каливия (Киреас) — село на Эвбее.
  — село в Янине.
 Каливия (Лакония) — село в Лаконии.
 Каливия (Лариса) — село в Ларисе.
 Каливия (Ласион) — село в Элиде.
 Каливия (Месиния) — село в Месинии.
  — село на Крите.
 Каливия (Пела) — село в Пеле.
  — село в Родопи.
  — село на Скиатосе.
 Каливия (Тимбакион) — село на Крите.
  — село в Ахее.